Die Serie A 1977/78 war die 46. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 11. September 1977 und endete am 7. Mai 1978. Juventus Turin gewann seinen zweiten Scudetto in Folge. Nach einem durchwachsenen Saisonstart schaffte Aufsteiger Lanerossi Vicenza auch dank Capocannoniere Paolo Rossi, der 24 Tore erzielte, den Sprung auf den zweiten Platz und wurde Vizemeister. Dies war zugleich der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Das Quartett Torino Calcio, AC Mailand, Inter Mailand und SSC Neapel komplettierte das Startfeld der internationalen Teilnehmer zur nächsten Saison.

Der CFC Genua 1893, US Foggia und Pescara Calcio stiegen in die Serie B ab. Der AC Florenz schaffte dank der besseren Tordifferenz gegenüber CFC Genua und US Foggia den Ligaerhalt.

Am 30. Oktober 1977 starb Renato Curi, in Diensten des AC Perugia, auf dem Spielfeld. Das Heimspiel gegen Juventus Turin wurde beim Stande von 0:0 abgebrochen und mit diesem Resultat gewertet.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft 

(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 
 Serie A 1977/78 bei RSSSF

Einzelnachweise 

1977
Fußballsaison 1977/78